Governo Ansip può riferirsi a tre governi dell'Estonia guidati da Andrus  Ansip:
Governo Ansip I, in carica dal 12 aprile 2005 al 5 aprile 2007;
Governo Ansip II, in carica dal 5 aprile 2007 al 5 aprile 2011
Governo Ansip III, in carica dal 6 aprile 2011